Termenul „Mister” se poate referi la:

Mister, taină, secret, enigmă, ceea ce este încă necunoscut, neînțeles, nedescoperit sau nepătruns de rațiune.
 Dogmă creștină pe care biserica o consideră inaccesibilă rațiunii omenești.
  Ritualuri religioase în Grecia și Roma antică la care participau doar cei inițiați.
 Lucrare dramatică specifică evului mediu, cu caracter religios sau laic, reprezentată cu prilejul unor sărbători religioase.
Termen de adresare către un bărbat care nu are titlu nobiliar, (în engleză: domn)

Vezi și
Calea misterelor (film) produs în anul 2001.
Misterele Bucureștilor, film românesc din 1983, regizat de Doru Năstase.